Поксдорф може бити:

 Поксдорф (Тирингија), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Поксдорф (Горња Франконија), општина у округу Форххајм, у њемачкој покрајини Баварска.